ТММ — многозначная аббревиатура:
 ТММ — теоретическая механика и машиноведение
 ТММ — теория механизмов и машин
 ТММ — тетраметилмочевина
 ТММ — тяжелый меромиозин
 ТММ — термомеханическая масса
 ТММ — тяжёлый механизированный мост
 ТММ-3 — тяжёлый механизированный мост
 ТММ-3М1 — тяжёлый механизированный мост
 ТММ-6 — тяжёлый механизированный мост

См. также 
 ХТММ — химико-термомеханическая масса
  — аббревиатура латиницей